Пасо Сан Хуан има више значења:

 Пасо Сан Хуан (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пасо Сан Хуан (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику